A Avenida Avenida Santa Joana Princesa é uma avenida de Lisboa, localizada na antiga freguesia de São João de Brito, actualmente freguesia de Alvalade. A sua designação actual (2010) data de 13 de maio de 1949, e presta homenagem à Beata Joana de Aveiro (1452 - 1490).

A avenida tem início na Avenida Dom Rodrigo da Cunha e fim no Largo Frei Heitor Pinto.

Foi anteriormente designada como Troço em curva, desde a Avenida D. Rodrigo da Cunha até ao Largo Frei Heitor Pinto.

Santa Joana Princesa
Alvalade (Lisboa)